Карл Стю́арт: Карл Эдуард Стюарт (1720—1788), известный также как Красавчик принц Чарли и Юный Претендент, — предпоследний представитель дома Стюартов и якобитский претендент на английский и шотландский престолы (Карл III).
  (род. 1983) — канадский хоккеист.
 Стюарт, Карл Антонович (1860 — после 1919) — британский предприниматель и лесопромышленник, работавший в Российской империи.

См. также 
 Стюарт, Чарльз